Элизабет Бейкер (; 1860—1927) — американская -акварелист.

Биография 
Родилась в 1860 году в местечке Ксения, штат Огайо.

Окончила , где была членом братства . Некоторое время преподавала в , штат Иллинойс, пока Совет попечителей не уволил её за то, что она не оставила членство в братстве Каппа Каппа Гамма.

Затем Элизабет Бейкер училась в Cooper Union, Лиге студентов-художников Нью-Йорка, в Нью-Йоркской школе искусств (ныне Parsons School of Design), Пенсильванской академии изящных искусств и Cowles Art School. В числе её учителей были художники: Фредерик Фрир, Уильям Чейз и Генри Моубри. В школе Купер Юнион одна из её работ была удостоена медали.

Вышла замуж за Дэниела Бейкера (Daniel B. Baker) из Бостона. Вскоре после свадьбы они переехали в Нью-Йорк, где жили до конца жизни Элизабет. Также имели летний дом в Лейк-Плэсиде и зимний дом в Палм-Бич. Супруги часто путешествовали, посетили Италию, Испанию и Северную Африку.

Художница была членом бостонской ассоциации Boston Art Students' Association и нью-йоркского клуба Art Workers' Club for Women. Создала много портретов, особенно успешными были работы с изображением детей. У Элизабет Бейкер был собственный метод работы, создавая акварельные портреты в натуральную величину. Писала на плотной бумаге, которую в то время не производили в США, и она получала её из-за границы. Выставлялась художница редко, портреты её работы находились в частных коллекциях.

Её персональные выставки прошли в Хьюстонском музее изящных искусств, в Музее Флаглера в Палм-Бич, в Галерее Knoedler в Нью-Йорке.

Умерла 11 октября 1927 года в Нью-Йорке. Была похоронена в городе Санта-Ана, Калифорния.

Примечания

Ссылки 
 Elizabeth Gowdy Baker (1860—1927) 
 Elizabeth Gowdy Baker on Kappa Kappa Gamma's Founding Day — Fraternity History 

Выпускники Купер-юнион